I Spit On Your Grave (polski tytuł: Pluję na twój grób) – film z 1978 roku
 I Spit On Your Grave (polski tytuł: Bez litości) – film z 2010 roku